Захаровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в России:

 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Клетский район, Волгоградская область
 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Котельниковский район, Волгоградская область
 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Ольховский район, Волгоградская область
 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Чернышковский район, Волгоградская область
 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Казачинский район, Красноярский край
 Захаровский сельсовет — сельское поселение, Воловский район, Липецкая область
 Захаровский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Захаровский сельсовет — в Конышёвском районе Курской области, с 2005 года Захарковский сельсовет